Парламентские выборы (выборы в Палату общин) в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии (Великобритании), они же всеобщие выборы () проводятся с 1802 года, после образования Соединенного королевства Великобритании и Ирландии. Первый парламент Великобритании составили депутаты, избранные в  и , а затем были кооптированы для работы в первом Парламенте Соединённого Королевства, поэтому выборы первого Парламента не включен в приведённую ниже таблицу.

Результаты выборов 

В 1801 году право голоса в Великобритании было жёстко ограничено. Всеобщее избирательное право на равной основе для мужчин и женщин старше 21 года было установлено только в 1928 году. До 1918 года всеобщие выборы не проводились в один день, а голосование занимало несколько недель.

Приведённая цифра большинства относится к разнице между количеством депутатов, избранных от партии (или партий) правительства, по сравнению со всеми другими партиями (некоторые из которых, возможно, оказывали некоторую поддержку правительству, но не участвовали в нём). Спикер исключается из расчёта. Отрицательное большинство означает, что после этих выборов был подвешенный парламент (или правительство меньшинства). Например, на всеобщих выборах 1929 года лейбористам не хватило 42 места, чтобы сформировать большинство, и поэтому их большинство указано как −42. Если партия, находящаяся у власти, сменилась, этот показатель пересчитывается, но поправки на изменения после всеобщих выборов не делаются.

Определить большинство до 1832 года, когда в результате избирательной реформы так называемые «гнилые местечки» лишились представительства в парламенте, практически невозможно; до этого партия тори имела недемократическое господство. В частности, в начале периода сложность фракционного строя, при котором традиции вигов и тори позволяли иметь в своих рядах как членов правительства, так и сторонников оппозиции одновременно, делает невозможным получение точной цифры большинства. Цифры в период с 1832 и примерно до 1859 года являются приблизительными из-за проблем с определением партии в правительстве, поскольку источник предоставляет данные по всем либералам, а не только по вигам, что превратились позже в Либеральную партию. Считается, что премьер-министры вигов и пилитов в таблице ниже пользуются поддержкой всех либералов.

Список выборов

XIX век

XX век

XXI век

См. также 
 Выборы в Великобритании
 Референдумы в Великобритании

Примечания 

История Великобритании
Парламентские выборы в Великобритании
Списки:Политика Великобритании